Bocchini ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Bocchini (1880–1940), Chef der italienischen Geheimpolizei unter Mussolini
 Manuela Bocchini (* 1980), italienische Rhythmische Sportgymnastin
 Riccardo Bocchini (* 1958), italienischer Bühnenbildner